

Musica
 En vivo – album dal vivo di Daniel Viglietti del 1978
 En vivo – album dal vivo di Ana Gabriel del 1990
 En vivo – album dal vivo dei Serú Girán del 1993
 En vivo – album dal vivo di Marco Antonio Solís del 2000
 En vivo – album dal vivo di Manuel Mijares del 2001
 En vivo – album dal vivo dei Malpaís del 2006
 En vivo – album dal vivo de Le Vibrazioni del 2008
 En vivo! – album dal vivo dei The Nadas del 2000
 En vivo! – album dal vivo degli Iron Maiden del 2012
 En vivo – album dal vivo di Kany García del 2014
 En vivo – album dal vivo degli Ha*Ash del 2019

Televisione
 En Vivo – azienda televisiva colombiana